Де́ев (Де́ева) — русская фамилия.

Деев 
 
 Деев, Алексей Петрович (1786 — после 1853) — русский архитектор.
 Деев, Владимир Николаевич (1925—1944) — рядовой РККА, Герой Советского Союза.
 
 Деев, Николай Михайлович (? — 1863) — оренбургский купец.
 Деев, Павел Семёнович (1942—2009) — мастер спорта международного класса по конному спорту, заслуженный тренер СССР.

Составные фамилии 
 Деев-Хомяковский, Григорий Дмитриевич (наст. фамилия Деев; 1888—1946) — русский поэт-суриковец.



См. также 
 Деевы — русский княжеский род.